Кызыласкер — название населённых пунктов в Казахстане:
 Кызыласкер — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Кызыласкер — село в Баянаульском районе Павлодарской области, упразднено в 2005 г.
 Кызыласкер — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Кызыласкер — прежнее, до 2002 г. название села Жынгылдытогай в Байганинском районе Актюбинской области
 Кызыласкер — прежнее, до 2008 г. название села Кумтоккен в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области
 Кызыласкер — прежнее, до 2007 г., название села Сам в Бейнеуском районе Мангистауской области.
 Кызыласкер — прежнее, до 2011 г., название села Жетыказына Жетысайского района Туркестанской области.
 Кызыласкер — прежнее, до 2021 г., название села Лесбек батыр в Келесском районе Туркестанской области.
 Кызыласкер — прежнее, до 2000 г., название села Кутарыс в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Кызыласкер — прежнее, до 2008 г., название села Космезгил в Сауранском районе Туркестанской области.
 Кызыласкер — прежнее, до 2001 г., название села Аккум в Толебийском районе Туркестанской области.
 Кызыласкер — прежнее название села Жанажол в Толебийском районе Туркестанской области.
 Кызыласкер — прежнее, до 2007 г., название села Тастыбулак в Тюлькубасском районе Туркестанской области.